MPT pode referir-se a:

 Ministério Público do Trabalho - é o ramo do Ministério Público (MP).
 Partido da Terra - anteriormente designado por MPT – Partido da Terra.

Desambiguações de siglas